Midlands Occidentali – regione dell'Inghilterra
 West Midlands – contea dell'Inghilterra, parte dell'omonima regione